Cremers ist der Familienname folgender Personen:

 Armin B. Cremers (* 1946), deutscher Informatiker
 Daniel Cremers (* 1971), deutscher Informatiker und Mathematiker
 Georges Cremers (* 1936), französischer Botaniker
 Hans Günther Cremers (1928–2004), deutscher Maler
 Jan Cremers (* 1952), niederländischer Soziologe und Politiker (PvdA)
 Paul Joseph Cremers (1897–1941), deutscher Journalist und Schriftsteller

Siehe auch:
 Creemers
 Kremers